Ми Линь (; 19 августа 1975 года, Ханой, Вьетнам) — вьетнамская певица. Одна из наиболее выдающихся певиц в истории вьетнамской поп-музыки. В 1997 году окончила .

Дискография 
 Xin Mặt Trời Ngủ Yên (1994)
 Trịnh Công Sơn - Còn Mãi Tìm Nhau (1995)
 Vẫn Hát Lời Tình Yêu (1996)
 Chiều Xuân (1996)
 Cho Một Người Tình Xa
 Tiếng Hát Mỹ Linh (1997)
 Mùa Thu Không Trở Lại (1998)
 Tóc Ngắn (1999)
 Tóc Ngắn 2 - Vẫn Hát Lời Tình Yêu (2000)
 Made In Vietnam (2003)
 Chat với Mozart (2005)
Để Tình Yêu Hát (2006)
 Một Ngày (Tóc Ngắn Acoustic) (2011)

Примечания

Ссылки